Се́верная Пальми́ра:
 Северная Пальмира — в русской литературе с середины XVIII века Санкт-Петербург стали образно называть «Северной Пальмирой» в честь древнего города Пальмира на территории современной Сирии<ref
></ref>.
 Северная Пальмира — общегородская литературная премия Санкт-Петербурга, учреждена в 1994 году, последнее награждение состоялось в 2002 году.
 Северная Пальмира — фирменный поезд сообщением Санкт-Петербург — Адлер.
 Северная Пальмира — садоводческое товарищество в Лазаревском районе города Сочи.
 «Северная Пальмира» — марка советских папирос.

См. также 

 Пальмира (значения)

Примечания